Уорсли () — английская фамилия.

Известные носители:

 Уорсли, Генри (1960—2016) — британский исследователь и путешественник.
 Уорсли, Лорн (1929—2007) — канадский хоккеист, вратарь.
 Уорсли, Уоллес (1878—1944) — кинорежиссёр, в частности режиссёр фильма ужасов «Горбун из Нотр-Дама» (1923).
 Уорсли, Фрэнк (1872—1943) — моряк, путешественник.
 Уорсли, Люси (род. 1973) — британская телеведущая, историк, писатель, куратор, кавалер Ордена Британской империи.
 Леди Уорсли — урожденная Сеймур Дороти Флеминг (1758—1818) — британская аристократка, ставшая известной в результате громкого судебного разбирательства.

Также:
 Уорсли (Большой Манчестер) — район города Манчестер в Англии.